En alveolar lateral flapp är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som ɺ.

Egenskaper 
Egenskaper hos den alveolara laterala flappen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en lateral flapp, vilket betyder att luften passerar tungans sidor, samt att artikulationsstället bara sveps förbi eller studsas mot.

Användning i språk 
Den alveolara flappen återfinns i japanska.

Konsonantljud